Беру:

 Беру — атолл в архипелаге Гилберта (Республика Кирибати).
 Беру — вулкан в Эфиопии, в области Афар.